Натуральне число 1159
 1159 рік до нашої ери
 1159 рік нашої ери